Blauhemd bezeichnet:
 Blauhemd (Falken), die Kluft der Mitglieder der Sozialistischen Jugend Deutschlands – Die Falken
 Blauhemd (FDJ), offizielle Kleidung der sozialistischen Jugendorganisation Freie Deutsche Jugend (FDJ)
 Blauhemd (Schwäbische Alb), das traditionelle Hemd der männlichen Bevölkerung auf der Schwäbischen Alb

In anderen Ländern:
 Blueshirts, nach ihrer Uniform benannte Mitglieder der 1932 in Irland gegründeten Army Comrades Association
 camisa azul, Uniformteil der spanischen Falange